NPTX1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 432 амінокислот, а молекулярна маса — 47 122.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки